Amarpur (Banka), een notified area in de Indiase staat Bihar
 Amarpur (Gomati), een plaats in de Indiase staat Tripura